Hellendorf bezeichnet:
 Hellendorf (Bad Gottleuba-Berggießhübel), einen Ortsteil der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel in Sachsen
 Hellendorf (Eft-Hellendorf), ein Dorf im Ortsteil Eft-Hellendorf, Gemeinde Perl, im Saarland
 Hellendorf (Wedemark), einen Ortsteil der Gemeinde Wedemark in Niedersachsen

Siehe auch:
 Helldorff (Begriffsklärung)
 Helenendorf